

Україна 
Дніпропетро́вська ву́лиця — вулиця у деяких населених пунктах України. Назва — на честь радянської назви міста Дніпро — Дніпропетровськ.

 Дніпропетровська вулиця — вулиця в місті Донецьк.
 Дніпропетровська вулиця — вулиця в місті Кривий Ріг.

 Дніпропетровська вулиця — колишня назва вулиці Миру в смт Бабаї.
Дніпропетровська вулиця — колишня назва проспекту Богдана Хмельницького у місті Дніпро
 Дніпропетровська вулиця — колишня назва вулиці Павла Захаріна в місті Запоріжжя.
 Дніпропетровська вулиця — колишня назва вулиці Січеславський Шлях в місті Кам'янське.
 Дніпропетровська вулиця — колишня назва Новокодацької вулиці в місті Київ.
 Дніпропетровська вулиця — розділена на Дніпровську і Стародніпровську вулиці в місті Кобеляки.
 Дніпропетровська вулиця — колишня назва Дніпровської вулиці в місті Костянтинівка.
 Дніпропетровська вулиця — колишня назва Дніпровської вулиці в місті Краматорськ.
 Дніпропетровська вулиця — колишня назва Староміської вулиці в місті Марганець.
 Дніпропетровська вулиця — колишня назва Дніпровської вулиці в місті Мерефа.
 Дніпропетровська вулиця — колишня назва Дніпровської вулиці в місті Мирноград.
 Дніпропетровська вулиця — колишня назва Дніпровської вулиці в смт Нова Водолага.
 Дніпропетровська вулиця — колишня назва Дніпровської вулиці в місті Новомосковськ.
 Дніпропетровська вулиця — колишня назва вулиці Семена Палія в місті Одеса.
 Дніпропетровська вулиця — колишня назва вулиці Захисників України в місті Покровськ.
 Дніпропетровська вулиця — колишня назва вулиці Дніпровська у місті Сокиряни.
 Дніпропетровська вулиця — колишня назва вулиці Дмитра Вишневецького в місті Харків.
 Дніпропетровська вулиця — колишня назва вулиці Героїв Крут в місті Херсон.
 Дніпропетровська вулиця — колишня назва Дніпровської вулиці в смт Царичанка.
Дніпропетровська вулиця — колишня назва Дніпровської вулиці в смт Чернівці.

Росія 

 Дніпропетровська вулиця — вулиця в місті Москва.
Дніпропетровська вулиця — вулиця в місті Санкт-Петербург.

Вулиці
Місто Дніпро у географічних назвах